Arciconfraternita della Misericordia (Borgo San Lorenzo)
Arciconfraternita della Misericordia di Lastra a Signa
Arciconfraternita di Misericordia di Siena
Confraternita di Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Grosseto
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno
Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pisa
Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi